Odessa steht für:

Orte in der Ukraine:
 Odessa, Stadt
 Oblast Odessa, Verwaltungsbezirk

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Odessa (Delaware)
 Odessa (Florida)
 Odessa (Georgia)
 Odessa (Minnesota)
 Odessa (Missouri)
 Odessa (Nebraska)
 Odessa (New York)
 Odessa (Oregon)
 Odessa (Texas)
 Odessa (Washington)
 Odessa (West Virginia)
 Odessa Heights, Delaware

Orte in Kanada:
 Odessa (Ontario)
 Odessa (Saskatchewan)

Sonstiges:
 Odessa (Album), Musikalbum der Bee Gees
 Odessa (Schiff), ehemaliges Kreuzfahrtschiff
 (2606) Odessa, Asteroid

Odessa ist ein Familienname:
 Devon Odessa (* 1974), eine US-amerikanische Schauspielerin

ODESSA steht für:
 Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, eine vermutete Geheimorganisation nach 1945

Siehe auch:
 Little Odessa

Abkürzung